Odăile se poate referi la:

Odăile, Buzău
Odăile, Ilfov
Odăile, Prahova

Comuna Odăile, Buzău